Sint-Maximinuskerk (Delettes)
 Sint-Maximinuskerk (Escalles)